Odessa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Odessa Township (Kansas)
 Odessa Township (Michigan)
 Odessa Township (Minnesota)
 Odessa Township (Nebraska)
 Odessa Township (North Dakota)
 Odessa Township (South Dakota)